

Wydarzenia 

 Zdobycie przez Sargona II ostatniego państwa hetyckiego Kummahi.